Europamästerskap 2015 kan avse:

Europamästerskapen i bordtennis 2015
Europamästerskapen i brottning 2015
Europamästerskapen i fälttävlan 2015
Europamästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2015
Europamästerskapen i konståkning 2015
Europamästerskapen i kortbanesimning 2015
Europamästerskapen i skidskytte 2015
Europamästerskapet i basket för herrar 2015
Europamästerskapet i basket för damer 2015
Europamästerskapet i volleyboll för herrar 2015
Europamästerskapet i volleyboll för damer 2015
Europeiska inomhusmästerskapen i friidrott 2015